Aplysia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Carl von Linné 1767. Aplysia ingår i familjen sjöharar.

Aplysia är enda släktet i familjen sjöharar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöharar
Aplysia